Stormblade (englisch für „Sturmklinge“) ist:

 ein 1996 entstandenes Album der neuseeländischen Band Demoniac
 der frühere Name der deutschen Band Predator
 der Originaltitel zweier Episoden der literarischen Serie Drachenlanze